RVL steht für:
 Air Vallée, italienische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Raiffeisenbank Vilshofener Land, ehemalige bayerische Genossenschaftsbank
 Regio Verkehrsverbund Lörrach, in Baden-Württemberg
 Reich-Volksordnung-Lebensraum, deutsche Verwaltungszeitschrift (1941–1943)
 RusVelo, ein russisches UCI-Radsportteam
 Bahnhof Villingen (Schwarzw) nach DS 100

Abkürzung